A480 steht für:
 Autoroute A480, französische Autobahn
 Bundesautobahn 480, deutsche Autobahn
 Alpine A480, französischer Sportwagen-Prototyp

Abkürzung